Заря́ — деревня Мазейского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Стоит на притоке реки Плавицы, восточнее села Боровское. Вокруг деревни находятся садоводства.

Заря соединена автодорогой с деревней Александровка 2-я.

История 
Возникла в 1920-х годах. Согласно переписи 1926 года, это была сельскохозяйственная артель «Заря восходящего солнца» с 12 дворами. В 1932 года упоминается как посёлок Заря́ Восходя́щего Со́лнца. Позже он стал просто Зарёй, а статус изменился на деревню.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Добринского района